RM sau rm poate fi:
 Republica Moldova
 Insulele Marshall, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Roma, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba retoromană, codul ISO 639-1
 rm, comandă în sistemele de operare de tip Unix
 RM-51, aruncător de proiectile reactive dezvoltat de către Cehoslovacia la începutul anilor 1950